На сегодняшний день из ныне живущих долгожителей 50 человек верифицированы. Старейшим европейцем в истории была Жанна Кальман (1875—1997), а старейшим мужчиной Европы является Жоан Риудаветс (1889—2004). На сегодняшний день старейшим живущим жителем Европы является Люсиль Рандон (род. 1904).

Живущие верифицированные долгожители 
Здесь представлен список 15 старейших живущих верифицированных жителей Европы.

Список супердолгожителей Европы старше 114 лет

Европейские эмигранты старше 113 лет 
Здесь представлен список долгожителей, чей возраст превысил 113 лет, которые родились в Европе, однако потом переехали на другой континент.

Хронология старейших жителей Европы c 1959 года

Старейшие жители Европы, умершие до 1959 года

См. также 
 Долгожитель
 Список старейших людей в мире
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Список старейших женщин
 Список старейших мужчин
 Список старейших жителей США
 Список старейших жителей Японии

Примечания

Ссылки 
 Подтвержденные случаи супердолгожителей Европы
 Список долгожителей Европы

Списки долгожителей
Население Европы